Recklinghausen kann sich beziehen auf:

 Recklinghausen, Stadt im Regierungsbezirk Münster
 Kreis Recklinghausen
 das mittelalterliche Vest Recklinghausen
 Recklinghausen (Gummersbach), Ortsteil von Gummersbach
 Recklinghausen (Neudorf), Dorfwüstung bei Neudorf, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Recklinghausen (Sundern), Ortsteil von Sundern im Sauerland

Recklinghausen ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Daniel von Recklinghausen (1833–1910), deutscher Pathologe
 Heinrich Jacob von Recklinghausen (1867–1942), deutscher Arzt, Blutdruckforscher und Kulturwissenschaftler

Siehe auch: (umgangssprachlich auch „Recklinghausen“ genannte Erkrankungen)
 Morbus Recklinghausen, siehe Neurofibromatose Typ 1
 Von-Recklinghausen-Krankheit des Knochens (Ostitis fibrosa cystica)
 Engel-von-Recklinghausen-Syndrom, siehe Hyperparathyreoidismus